Konstantin Muraviev – politico e primo ministro della Bulgaria

Pagine correlate 
 Murav'ëv